Mervar ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Mervar (1885–1942), US-amerikanischer Instrumentenbauer
 Boštjan Mervar (* 1973), slowenischer Radrennfahrer